42-й саммит «Большой семёрки» (G7) — встреча на высшем уровне руководителей государств Большой семёрки 26-27 мая 2016 года, которая состоялась в городе Сима (Миэ, Япония). В Японии получила название «Исэ-Симского саммита» ().

Участники

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница G-7 2016 

2016 год в Японии
Саммиты «Большой семёрки»
Май 2016 года
2016 год в политике